Brudzyń (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Turecki, woiwodschap Groot-Polen
 Brudzyń (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Żniński, woiwodschap Koejavië-Pommeren